Лесные тараканы () — род тараканов из семейства Ectobiidae.

Описание 
Надкрылья кожистые, просвечивающие, с явным жилкованием, без тёмных точек.

Экология 
Обитают преимущественно в подстилке почвы под мертвыми листьями, на нижних ветвях древесных растений, а также встречаются в прибрежных биотопах: морских скалах, песчаных дюнах и пляжах.

Классификация 
В составе рода насчитывают около 70 видов. Некоторые представители рода:

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известен из отложений среднего эоцена Северной Америки.

Распространение 
Современные представители рода встречаются в Евразии и Африке. Виды Ectobius pallidus, Ectobius lucidus, Ectobius sylvestris интродуцированы в Северную Америку.

Примечания

Ссылки 
BugGuide Genus Ectobius

Ectobiidae
Роды таракановых